17-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 18 по 30 июля 2018 года в Швейцарии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1999 года. Победу в третий раз одержала сборная Испании.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2018 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2018 году
Июль 2018 года
Чемпионаты Европы в 2018 году
Международные соревнования по футболу в Швейцарии